Mullen kan syfta på:
Ett engelskt efternamn.

Personer med efternamnet
 Benjamin Mullen (född 1987), svensk kortdistans- och häcklöpare
 Jimmy Mullen (1923–1988), engelsk fotbollsspelare
 Joe Mullen (född 1957), amerikansk ishockeyspelare
 Larry Mullen Jr (född 1961), irländsk rockmusiker
 Michael Mullen (född 1946), amerikansk amiral och försvarschef
 Patrick Mullen  (född 1986), amerikansk ishockeyspelare
 Rodney Mullen (född 1966), amerikansk skateboardpionjär och stuntman
 Thomas Mullen (född 1974), amerikansk romanförfattare

Geografi

Antarktis 

 Mount Mullen – ett berg,

USA 

 Mullen, Nebraska, countyhuvudort, Hooker County, 

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn